Живри може да се односи на:

 Живри (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Живри (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Живри (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Живри“